Por Domingo Santa María puede referirse a:

 Domingo Santa María González, presidente de Chile entre 1881 y 1886.
 Domingo Santa María Márquez de la Plata, político y diputado chileno, hijo del anterior.
 Domingo Santa María Santa Cruz, político y ministro de Economía chileno, bisnieto del primero.
 Escuela Domingo Santa María, escuela de Iquique donde ocurrió la matanza del mismo nombre.